Micha (voornaam), jongens- en meisjesnaam

Bijbel
Micha (Efraïm), een man uit Efraïm (Richteren 17-18)
Micha (zoon van Mefiboseth), de zoon van Mefiboseth (2 Samuel 9)
Micha (zoon van Jimla), profeet ten tijde van koning Achab (1 Koningen 22, 2 Kronieken 18)
Micha (zoon van Simeï), een zoon van Simeï uit de stam Ruben (1 Kronieken 5:5)
een achterkleinzoon van Saul (1 Kronieken 8:34, 9:40)
Micha (zoon van Zichri), een zoon van Zichri (1 Kronieken 9:15)
een leviet uit de familie van Uzziël, in de tijd van koning David (1 Kronieken 23:20, 24:24)
de moeder van Abia (2 Kronieken 13:2)
 een ambtenaar van Josafat (2 Kronieken 17:7)
de vader van Abdon, in de tijd van koning Josia (2 Kronieken 34)
een leviet in de tijd van Nehemia (Nehemia 10:11 of 10:12)
een leviet uit de familie van Asaf, vader van Mattanja (Nehemia 11-12)
Micha (van Moreset), profeet en naamgever van het Bijbelboek Micha (Jeremia 26, 36)

Personen met de voornaam Micha
Micha Hamel, Nederlands componist, dirigent en dichter
Micha Hulshof, Nederlands acteur
Micha Kat, Nederlands journalist 
Micha Klein, Nederlands computer- en videokunstenaar
Micha Marah, Vlaams zangeres
Micha Ullman, Israëlisch kunstenaar
Micha Wertheim, Nederlands cabaretier